

Осрблянка — притока Каменістого потоку
 Осрблянка (притока Чєрного Грону)

Примітки